DTV désigne notamment :
 DTV, chaîne de télévision algérienne ;
 direct-to-video ; 
 , maison d'édition allemande publiant notamment la série dtv-Atlas.